Desa Sirau kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sirau (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 109,28), Jawa Tengah, 
 Desa Sirau (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 109,45), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar